Loewen ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Loewen (1909–1973), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Charles Loewen (1900–1986), britischer General
 Howard Loewen (* 1966), deutscher Politikwissenschaftler
 James W. Loewen (1942–2021), US-amerikanischer Soziologe und Autor

Siehe auch:
 Löwen (Begriffsklärung)